Johann Adolf ist der Name folgender Personen:

 Johann Adolf (Schleswig-Holstein-Gottorf) (1575–1616), Bischof von Lübeck, Bremen und Hamburg sowie Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf
 Johann Adolf (Schleswig-Holstein-Norburg) (1576–1624), Herzog von Norburg auf Alsen
 Johann Adolf (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön) (1634–1704), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön
 Johann Adolf (Bentheim-Tecklenburg) (1637–1704), Graf von Tecklenburg
 Johann Adolf I. (Sachsen-Weißenfels) (1649–1697), Herzog von Sachsen-Weißenfels-Querfurt
 Johann Adolf II. (Sachsen-Weißenfels) (1685–1746), Herzog von Sachsen-Weißenfels-Querfurt
 Johann Adolf von Anhalt-Zerbst (1654–1726), Prinz von Anhalt-Zerbst, Militär und Kirchenlieddichter
 Johann Adolf II. zu Schwarzenberg (1799–1888), österreichischer Diplomat